Kindesmissbrauch steht für:

 Kindesmisshandlung, Misshandlung von Kindern im Allgemeinen
 sexueller Missbrauch von Kindern, Ausübung sexueller Gewalt gegenüber Kindern